Das ATP-Turnier von Genua (offiziell Internazionali di Genoa, zuletzt I.P. Cup) war ein italienisches Herren-Tennisturnier. 1990 übersiedelte das Turnier, das erstmals 1984 in Bari (Apulien) ausgetragen wurde, nach Ligurien. Gespielt wurde im Freien auf Sand, Veranstaltungsort war das Centro Sportivo Valletta Cambiaso in Genua. Die Veranstaltung war jeweils in der Woche vor Wimbledon angesetzt und Teil der ATP World Series, der Vorgängerin der ATP World Tour 250. In der Saison 1994 wurde die Turnierlizenz nach St. Pölten weitergegeben.

Im Einzel konnte Thomas Muster das Turnier einmal in Bari und einmal in Genua gewinnen, er ist damit Rekordsieger; im Doppel gewann Claudio Panatta in Bari zweimal (einmal auch den Einzelwettbewerb); letzter italienischer Sieger war Claudio Pistolesi.

Seit 2003 wird im Rahmen der ATP Challenger Tour wieder ein Tennisturnier in Genua veranstaltet, es läuft unter dem Namen AON Open und wird ebenfalls auf Sandplätzen ausgetragen.

Siegerliste

Einzel

Doppel

Weblinks 
 ATP Tour
 ATP Tour Archiv
 AON Open - Homepage des Challengerturniers

Genua
 
Centro Sportivo Valletta Cambiaso